Amerikai Egyesült Államok
 Port Barre (Louisiana)
 Barre (város, Massachusetts)
 Barre (statisztikai település, Massachusetts)
 Barre (New York)
 Wilkes-Barre (Pennsylvania)
 Barre (Wisconsin)
 Barre (nagyváros, Vermont)
 Barre (város, Vermont)
 Franciaország
 Barre, község Tarn megyében